Sklenička může znamenat:

 malá sklenice
 bouřková sklenička k předpovídání počasí

příjmení osob
 David Sklenička (* 1996) – český hokejový obránce
 Jaroslava Skleničková (* 1926) – pamětnice vyhlazení Lidic a česká spisovatelka
 Karel Sklenička (1933–2001) – hudební skladatel
 Karel Sklenička (fotbalista) (1912–1990) – fotbalista a fotbalový trenér
 Marie Skleničková viz Marie Zápotocká (1890–1981) 
 Miroslava Skleničková (* 1951) – československá sportovní gymnastka
 Petr Sklenička (* 1964) – zemědělský inženýr, profesor ČZU 
 Tichoslav Sklenička – pseudonym spisovatele F. A. Hory

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení